Livin' Life as Lumberjacks — дебютний студійний альбом американського реп-гурту Lumberjacks, виданий 25 січня 2005 р. лейблами Koch Records і Goodie Mob Records. Виконавчі продюсери: Khujo, T-Mo. Фотограф: Міл Кеннон. Арт-дирекція: Д.Л. Ворфілд.

Список пісень 

 «Murder Madness Music» — 4:32
 «Black History» — 3:46
 «Gothic Funk» — 4:24
 «Turn Your Whip» (з участю Big Hustle) — 4:27
 «Puttin' on 2Nite» — 3:42
 «Git High» (з участю Witchdoctor та Preacher) — 5:43
 «Bet Dat» (з участю Big Gipp) — 3:23
 «They Comin' Man» — 4:29
 «Superfriends» (з участю Big Gipp) — 3:30
 «Hillbillies» (з участю Witchdoctor) — 4:32
 «Lock n Load» (з участю Witchdoctor) — 3:35
 «Probly Never» — 3:32
 «24/7/365» (з участю Big Gipp) — 6:36

Посилання 

Музичні альбоми 2005
Дебютні альбоми 2005
Хіп-хоп альбоми